— гималайский вид лиственных деревьев из рода  семейства .

Распространение 
Произрастает в лиственных и смешанных лесах, помимо индийского округа Дарджилинг, еще в Сиккиме, Бутане и восточном Непале на высотах 2500—3000 м над уровнем моря. 

Согласно «Flora of China», ареал вида доходит до провинций Сычуань, Сицзан, Юньнань, а высотный диапазон лежит в пределах от 2500 до 3300 м.

Вид слабо приурочен к водотокам (слабее чем Populus ciliata).

В культуре 
Вид успешно культивируется в Европе и США. Произрастает в Ботаническом саду Гётеборга в Швеции, Арборетуме Курник в Польше и произрастал в Арборетуме Арнольда, где деревце существовавшее в 1987 году, к 1996 году погибло.

Ботаническое описание 
Деревья небольшие, 8–15 м высотой, обычно до 10м. Молодые побеги в сечении округлые. На побегах верхушечные почки характерно тупые, овальной формы, 10—15 мм длиной, очень слабо  смолистые, заметно слабее, чем у Populus ciliata.
Кора серая. Веточки коричневые или пурпурно-коричневые, в молодом возрасте ворсистые. 

Настоящие брахибласты (розеточные побеги) не образуются. Черешки длиной до 15 см, в поперечном сечении округлые или овальные, под листовой пластинкой с боков несколько сплюснутые, обычно более или менее опушенные. Живые листья характерно сизоватые или голубоватого оттенка, листовые пластинки до 20 см длиной, в очертании обычно яйцевидной формы, с сердцевидным  основанием и часто с хорошо заметной парой железок. Верхушка листа обычно тупая или коротко заострённая. Отношение длины пластинка к черешку относится как 1/2,5. Отношение длины пластики к ее ширине — (0,9)1/1,5. Край листа без ресничек, с острыми
железистыми зубчиками, чаще мелкими и редкими, расстояние между зубчиками 3—5—15 мм. Взрослые листья обычно голые, а молодые с белым снизу опушением, со временем опадающем клочками.

Сережки с опушенной осью. Цветки обычно обоеполые, тычинок 6—12.
Околоцветник развит сильнее, чем у Populus ciliata, охватывает зрелые коробочки на 1/3 или 1/2, неправильно 5—7-лопастный, опушенный. Завязь густо войлочно-опушенная, но к созреванию часто опушение теряется. Коробочки коротко-яйцевидной формы или полу-шаровидные, волосистые, состоят из 2—3 плодолистиков.

Таксономия 

, Journal of the Linnean Society, Botany 37: 408. cum fig. 1906. (Typus: «Distr. Darjeeling, Tonglo, alt. 7500–10 000 feet Haines № 826» K, n. v.) 

Описание вида другими авторами:
 ,  3: 30.  1916.
 , in Flora of China 4: 147. 1999.

Некоторые систематики относили вид  к синонимам Populus glauca, однако такой взгляд обычно не разделяется ботаниками. 

Относительно другого возможного синонима  мнения не однозначны.
Отнесение  в качестве разновидности  считается совершенно неубедительным. Правда, протолог  был настолько неудовлетворителен, что вызвал предположение Шнайдера о его тождестве с , но последующие разъяснения Дода, автора описания вида, показали ошибочность такого отождествления. Тем не менее ряд источников поддерживают мнение о синонимии этой разновидности.

Синонимы 
 , Ill. Bot. Himal. Mts.: 344 (1839), not validly publ.
 , Bull. Soc. Hist. Nat. Autun 18: 224 (1905)
 , Pl. Wilson. 3: 33 (1916)
 , J. Arnold Arbor. 3: 225 (1922)
 , J. Linn. Soc., Bot. 48: 223 (1929)
 , Acta Phytotax. Sin. 17(4): 102 (1979)
 , Bull. Bot. Lab. N. E. Forest. Inst., Harbin 4: 25 (1979)
 , Fl. Sichuanica 3: 50 (1985)
 , J. Wuhan Bot. Res. 9: 231 (1991)
 , J. Wuhan Bot. Res. 9: 235 (1991)
 , J. Sichuan Forest. Sci. Technol. 22(4): 2 (2001)

Примечания

Литература

Ссылки 

Ивовые
Флора Азии